Раевский, Николай:
 Раевский, Николай Алексеевич (1894—1988) — писатель, литературовед, переводчик.
 Раевский, Николай Васильевич (1885—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Раевский, Николай Фёдорович (1804—1857) — церковный деятель, преподаватель, писатель.